Andrieșeni (gmina) – gmina w Rumunii, w okręgu Jassy
 Andrieșeni (okręg Jassy) – wieś w Rumunii, w okręgu Jassy, w gminie Andrieșeni